Werner Seibt ist der Name folgender Personen:

* Werner Seibt (Byzantinist) (* 1942), österreichischer Byzantinist und Hochschullehrer
 Werner Seibt (Fußballspieler) (* 1945), deutscher Fußballspieler